El apellido Goldschmidt puede estar vinculado o hacer referencia a los artículos de Wikipedia que se indican a continuación:

Personas 
 Berthold Goldschmidt (1903-1996), compositor judeo-alemán (aunque vivió gran parte de su vida en Gran Bretaña).
 Hermann Goldschmidt (1802-1866), también conocido como Hermann Mayer Salomon Goldschmidt, pintor y astrónomo alemán afincado en Francia.
 Nicolás Goldschmidt (1987-), actor argentino.
 Richard Goldschmidt (1878-1958), también conocido como Richard Benedict Goldschmidt, biólogo y genetista alemán, que desarrolló la hipótesis del "monstruo prometedor".
 Tomás Hirsch Goldschmidt (1956-), también conocido como Tomás René Hirsch Goldschmidt, político chileno, líder del Partido Humanista de Chile.
 Victor Moritz Goldschmidt (1888-1947), químico noruego.
 Werner Goldschmidt (1910-1987), jurista, historiador del arte, escritor, y filósofo argentino de origen judeo-alemán.